А́рвид Эдуа́рдович Клишанс (; род. 6 декабря 1934) — латвийский валторнист, педагог. Народный артист Латвийской ССР (1976). С 1964 года — член КПСС.

Биография 

Арвид Клишан окончил музыкальное училище в Риге в 1955 году в классе Я. Зицмана. В 1955—1957 годах занимался у него же в Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола. В 1954 году он начал работать в Латвийском симфоническом оркестре. В 1956 стал членом квинтета духовых инструментов этого оркестра. Клишан — лауреат Всесоюзных и Международных конкурсов.

Дискография 

 Arvids Klisans — French Horn (1998)
 At Riga Cathedral (Arvīds Klišāns Rīgas Domā) (2003)

Звания и награды 

 Республиканский конкурс молодых исполнителей (1957), Рига — 1-я премия
 Всесоюзный конкурс исполнителей на духовых инструментах (1963), Ленинград — 1-я премия
 Междунар. фестивале «Пражская весна» (1962), Прага — 3-я премия
 Народный артист Латвийской ССР (1976)
 Государственная премия Латвийской ССР (1983)
 Большая музыкальная награда Латвии (1995)
 Орден Трёх звёзд IV степени (2005)

Литература 

 
 Музыкальная энциклопедия в 6 тт., 1973—1982
 
 Хараджанян Р. Concerto grosso для валторны, трубы и оркестра. Жур. «Советская музыка», 1980, № 10, с. 83
 Хараджанян Р. Реализованный шанс Клишанса, или Бельканто. Газ. «Лабрит» (Рига), 1994, 10 декабря
 Хараджанян Р. Рапсодия на тему А.Клишанс. 1984, 7 декабря. Газ. «Literatūra un māksla» (Rīga, на лат. яз.)

Выпускники Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола
Академические музыканты Латвии
Академические музыканты СССР
Народные артисты Латвийской ССР
Лауреаты международного фестиваля «Пражская весна»